Гама́рра () — фамилия.

Известные носители 
Гамарра, Августин (1785—1841) — перуанский военный, государственный и политический деятель, Великий маршал Перу.
Гамарра, Карлос (род. 1971) — парагвайский футболист, защитник.
Гамарра, Пьер (1919—2009) — французский писатель.
Гамарра, Родольфо (род. 1988) — парагвайский футболист, нападающий.
Гамарра, Рубен Карлос (1948—2005) — парагвайский шахматист.
Гамарра, Себастьян (род. 1997) — боливийский футболист, полузащитник.

Двойная фамилия 
Ромеро Гамарра, Алехандро (род. 1995) — аргентинский футболист, полузащитник.

Другие значения 
 Гамарра (Колумбия) — муниципальное образование в колумбийском департаменте Сесар.
 Гамарра (округ) — административно-территориальная единица провинции Грау перуанского региона Апуримак.